Чемпионат Европы по хоккею на траве — соревнования мужских национальных хоккейных (хоккей на траве) сборных стран Европы, проводимые под эгидой Европейской федерации хоккея на траве. Проводится с 1970 года. С 2003 проходит раз в два года (по нечётным годам).

Призёры

Медальный зачёт

Результаты участия стран в чемпионатах 

 * — включая выступления сборной ФРГ (1970—1987)
 ** — включая выступления сборной СССР (1970—1991)
 *** — включая выступления сборной Чехословакии (1970—1987)
 "Q" — квалифицированы для участия в следующем чемпионате

См. также 
 Чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин

Ссылки 
 Сайт Европейской Федерации хоккея
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

Чемпионаты Европы по хоккею на траве